

Œuvres 

 La Rue, un tableau d'Ernst Ludwig Kirchner, réalisé en 1913 ;
 La Rue, un tableau peint par Balthus en 1933 ;
 La Rue, un film réalisé par Karl Grune en 1923 ;
 La Rue, un film réalisé par Jerry Schatzberg en 1987 ;
 La Rue, une nouvelle de l'auteur américain H. P. Lovecraft.

Patronyme 

 Danny La Rue (1927-2009), artiste britannique ;
 Fontaine La Rue (1897-1976), actrice américaine du cinéma muet ;
 Jack La Rue (1902-1984), acteur américain ;
 Roger La Rue (né en 1959), comédien québécois.

Toponyme 

 La Rue, un hameau de la commune de Harol, en France.

Autre 
 La Rue, une revue anarchiste (1968-1986).

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre